

Комсомольський район — район, Чувашія
 Комсомольський район — район, Івановська область
 Комсомольський район — район, Хабаровський край

Комсомольський район — колишній район, Вінницька область
 Комсомольський район — колишня назва Корабельного району в місті Херсоні